Мария Викентьевна Кононович (; род. 27 мая 1904) — неверифицированная белорусская долгожительница, старейший житель Белоруссии.

Биография 
Мария Кононович родилась в местечке Шимаки на территории нынешнего Сморгонского района. Работала звеньевой в колхозе. Имела двух сыновей, которых пережила. Внуков у неё не было. Живёт в одиночестве в деревне Листопады Воложинского района.

«Все доктора мои уже поумирали, а я все ещё дышу, Бог меня держит. Сама удивляюсь…» — говорила Кононович.

Цитата Марии «Быть добрым по отношению к другим, всех любить и не иметь врагов» попала на страницы британской газеты Daily Mail.

Примечания

См. также 
 Список живущих 110-летних долгожителей
 Список старейших женщин

Ныне живущие неверифицированные стопятнадцатилетние долгожительницы
Неверифицированные стопятнадцатилетние долгожительницы Белоруссии